Watermark ou tatouage numérique, informations de copyright ou d'autres messages de vérification intégrés à un fichier ou signal audio, vidéo, une image ou un autre document numérique
 Watermark, le deuxième album de la chanteuse Enya sorti en 1988
 Watermark, film canadien de Jennifer Baichwal et Edward Burtynsky sorti en 2013